Андор () — венгерские имя и фамилия, производные от греческого имени Андреас (). Другие формы имени — Андраш (), Андре (), Андош (), Андораш (), Бандо (), Эндре ().

Фамилия 
 Андор, Ласло (род. 1966) — венгерский и европейский политик.
  (1903–1991) — немецко-американская актриса кино и театра.

Имя 
 Ярош, Андор (1896—1946) — этнический венгр родом из Чехословакии, позднее политик Венгрии, активно сотрудничавший с нацистами.
 Кертес, Андре (настоящее имя Андор Кертес) (1894—1985) — венгерский, французский и американский фотохудожник.
 Лилиенталь, Андрэ Арнольдович (Андор Лилиенталь) (1911—2010) — венгеро-советский шахматист, тренер, журналист.

Вымышленные персонажи 
 Кассиан Андор — персонаж франшизы «Звёздные войны».

Другое 
 Андор — американский телесериал по вселенной «Звёздных войн» (2022).
  — игра.
 Андор — название вымышленного королевства Нуменор на языке квенья в легендариуме Джона Р. Р. Толкина.
 Андор — вымышленная страна в цикле произведений «Колесо Времени» Роберта Джордана.

См. также 
 Андорианцы